Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Kisaragi :
 le Kisaragi, un destroyer de classe Asakaze en service de 1905 à 1928 ;
 le Kisaragi, un destroyer de classe Mutsuki en service de 1925 à 1941.

Kisaragi